

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Perryville – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Lake and Peninsula
 Perryville – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Perry
 Perryville – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Boyle
 Perryville – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Cecil
 Perryville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Perry

Zobacz też 
 Bitwa pod Perryville – bitwa podczas wojny secesyjnej (8 października 1862) na terenie hrabstwa Boyle w stanie Kentucky